Mark Dekanich (North Vancouver, Britanska Kolumbija, Kanada, 10. svibnja 1986.) kanadski je profesionalni hokejaš na ledu koji igra na poziciji vratara. Trenutačno je član  Nashville Predatorsa koji se natječe u NHL-u, odnosno, njegove AHL podružnice Milwaukee Admirals.

Karijera 

Dekanich karijeru započinje u sezoni 2003./04. zaigravši za klub Coquitlam Express koji se natjecao u BCHL. Sljedeće sezone nastavlja u dresu Colgate Raidersa, klubu sveučilišta Colgate koji se natječe u NCAA-u. Tu provodi četiri sezone te upisuje 118 nastupa.

Nashville Predators (2008. – danas) 

Na draftu 2006. godine u 5. krugu kao 146. izbor odabrali su ga Nashville Predators. Za klub potpisuje dvije godine kasnije. Očekivano, priliku nije dobio u prvoj momčadi nego je poslan na kaljenje u AHL podružnicu Milwaukee Admirals. U sezoni 2009./10. odigrao je dvije utakmice u ECHL-u za klub Cincinnati Cyclones da bi ostatak vremena proveo u Milwaukee Admiralsima.

Statistika karijere 

Bilješka: OU = odigrane utakmice, OM = odigrane minute, UG = udarci na gol, PG = primljeni golovi, OB = (broj) obrana, PPG = prosjek primljenih golova, OB% = postotak (broja) obrana, ČM = čista mreža (bez primljenog gola), A = asistencije, KM = kaznene minute

Izvori

Vanjske poveznice 
Profil na NHL.com
Profil na theAHL.com
Profil na The Internet Hockey Database

Kanadski hokejaši na ledu